Miejscowości w USA:
 Milaca – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
Gminy w USA:
 Milaca (ang. Milaca Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs